Новоуспенка — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Новоуспенка — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 2000-е годы.

Россия 
 Новоуспенка — село в Абанском районе Красноярского края.
 Новоуспенка — село в Балаковском районе Саратовской области.
 Новоуспенка — посёлок в Краснопартизанском районе Саратовской области.
 Новоуспенка — деревня в Кожевниковском районе Томской области.
 Новоуспенка — деревня в Шегарском районе Томской области.